Berndes ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Berndes (1889–1945), Hauptmann der Wehrmacht und letzter Volkssturmkommandant von Ingelheim